Aqua în latină înseamnă apă.

Aqua se mai poate referi la:

Muzică 
 Aqua (formație), o formație pop daneză
 Aqua (producător) (n. 1982), producător și compozitor american
 "Aqua" (album de Edgar Froese), 1974
 Aqua (album de Asia), 1992
 "Aqua", o piesă pentru pian de Ryuichi Sakamoto
 Aqua (album de Angra), 2010

Alte utilizări 
 Aqua (Kingdom Hearts), un personaj fictiv din franciza de jocuri video Kingdom Hearts
 Aqua (manga), o manga de Amano Kozue
 Aqua (interfață), tema primară a Mac OS X de la Apple Inc

Vezi și
 Aquamarin (dezambiguizare)
 Aquaman, un supererou fictiv care apare în comicsurile DC Comics